Сикаланго има више значења:

 Сикаланго (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сикаланго (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сикаланго (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику